Ушково — название географических объектов в России:

 Ушково — деревня в Беломорском районе Карелии.
 Ушково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ушково — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Ушково — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Ушково — посёлок в Курортном районе Санкт-Петербурга.

 Ушково — платформа Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Ушковская улица